Konkurencja kobiet w kategorii +75 kg. Zawody odbył się 12 i 13 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011